Springbok puede referirse a:
 Springbok, nombre común de la gacela Antidorcas marsupialis;
 Los Springboks, nombre popular de la selección nacional de rugby de Sudáfrica;
 Springbok, ciudad de Sudáfrica.